Ланцова — женская форма фамилии .
 Ланцова, Анна Григорьевна (1925—1979) — звеньевая совхоза «Советская Россия» Аксайского района Ростовской области, Герой Социалистического Труда.
 Ланцова, Ольга (род. 1969) — советская, российская конькобежка.